Vinding Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Vinding Sogn (Herning Kommune)
 Vinding Sogn (Silkeborg Kommune)
 Vinding Sogn (Vejle Kommune)

Siehe auch:
 Vindinge Sogn